Thomas Fearnley henviser til:

 Thomas Fearnley (1802–1842) – norsk kunstmaler
 Thomas Fearnley (1841–1927) – norsk skibsreder
 Thomas Fearnley (1880–1961) – norsk skibsreder
 Thomas Fearnley (1951–2013) – norsk skuespiller og teaterregissør